Max Kruse ist der Name folgender Personen:

* Max Kruse (Bildhauer) (1854–1942), deutscher Bildhauer
 Max Kruse (Autor) (1921–2015), deutscher Schriftsteller
 Max Kruse (Fußballspieler) (* 1988), deutscher Fußballspieler